Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der vietnamesischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der vietnamesische Fußballverband VFF wurde 1962 als Verband für Nordvietnam gegründet. Das erste Länderspiel des wiedervereinten Vietnams fand am 26. November 1991 gegen die Philippinen statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Vietnams aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SOAM = Südostasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SOAS = Südostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der vietnamesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der vietnamesischen Mannschaft

1991 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die vietnamesische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 48 andere Nationalmannschaften aus vier Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Vietnams 46 Nationalmannschaften der AFC
 2 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 2 der derzeit 41 Nationalmannschaften der CONCACAF
 4 der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONMEBOL und OFC hat Vietnam bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele (einschließlich Südvietnam) bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Dezember 2004) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Vietnam
!